

Anno 
 36 o 36 a.C.

Musica 
 36 – EP dei Perturbazione del 1998
 36 – progetto ambient di un artista inglese anonimo

Matematica 
 36 – numero naturale

Cinema
36 Quai des Orfèvres – film francese del 2004